Nunca Jamás puede referirse a:

 El país de Nunca Jamás, el país-isla imaginarío de Peter Pan del universo descrito en las novelas de J.M. Barrie.
 Descubriendo Nunca Jamás , película de 2004 dirigida por Marc Forster.
 Never ever: Nunca jamás, película de 1996 dirigida por Charles Finch.
 Nunca Jamás, banda de Rock Agropecuario originaria de Cd. Obregón, Sonora, México.